Cyathostomum är ett släkte av rundmaskar. Cyathostomum ingår i familjen Strongylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Cyathostomum